Le Grand Prix moto de France 1988 est la onzième manche du championnat du monde de vitesse moto 1988. La compétition s'est déroulée du 22 au  sur le circuit Paul Ricard au Castellet. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des 500 cm³

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Résultats des 80 cm³ 
Pas d'épreuve des 80cm lors de ce Grand Prix.

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1988
Sport en France en 1988
France
Sport en juillet 1988